Reiner Zsigmond (1813–1893) megyei főorvos, 1848-as honvédfőorvos
 Reiner Zsigmond (1862–1907) miniszteri titkár, történész, publicista, jogász